Alliance pour le changement est le nom de divers partis ou coalitions politiques :
 Algérie : 
 , fondée en 2011 ;
 , fondée en 2014 ;
 Guayana : Alliance pour le changement, fondée en 2005 ;
 Macao : , fondée en 2005 ;
 Mexique : , active en 2000 ;
 Paraguay : Alliance patriotique pour le changement, coalition fondée en 2008 ;
 Togo : Alliance nationale pour le changement, fondée en 2010 ;
 Venezuela : , fondée en 2013.